Turca puede referirse a:

 el femenino de la palabra turco, en varias de sus acepciones;
 el nombre común de la planta Bryonia dioica; o
 el ave endémica de Chile Pteroptochos megapodius.